Пуазьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 100 км на південь від Орлеана, 24 км на захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 95 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 225,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Пуазьє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пуазьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер